Клемент Ванн Роджерс () (11 января 1839 — 28 октября 1911) — сенатор нации чероки, офицер Конфедеративных Штатов Америки, авторитетный судья Индейской территории. Отец американского журналиста, актёра и авантюриста Уилла Роджерса.

Биография 
Уроженец Индейской территории Клемент Ванн Роджерс появился на свет в 1839 году — через год после того, как в 1838 г. основная масса нации Чероки была незаконно депортирована властями США на Запад, пройдя жестокую Дорогу слёз. Однако родители Клемента — Роберт Роджерс-младший и Салли Ванн — прибыли на Индейскую территорию из Джорджии ещё в 1832 году, и в гораздо более комфортных условиях. По инициативе черокского капиталиста, арматора и благотворителя Джозефа Ванна добровольным переселенцам были предоставлены суда и конные экипажи. На новой родине чероки в рекордные сроки восстановили свой культурный потенциал, основав национальный колледж, школы, церкви и типографии.

Дед Клемента Роджерса по мужской линии — Роберт Роджерс-старший, ольстерский шотландец, эмигрировавший в США в 1800 г. В Западной Вирджинии он женился на Люси Кордри (Lucy Cordery), которая была наполовину чероки. В 1815 г. у них родился сын-первенец Роберт. В 1835 г. Роберт Роджерс-младший женился на Салли Ванн, чероки на три восьмых. Салли Ванн была родной сестрой известного черокского деятеля Дэвида Ванна и двоюродной сестрой вождя Джеймса Ванна.

В 1862—1863 годах Клемент Ванн Роджерс был черокским сенатором и, памятуя прежнюю несправедливость властей США по отношению к нации чероки, в Гражданской войне Роджерс поддержал КША. Он стал офицером армии конфедератов. Его друг — черокский национальный герой Вильям Пенн Эдер (William Penn Adair). В честь Эдера К. В. Роджерс дал своему сыну полное имя: Вильям Пенн Роджерс. Роджерс сражался под началом черокского генерала Стенда Уэйти. 

В 1877 году Роджерс был судьёй округа Кувискуви (Cooweescoowee District) Индейской территории. От этого округа он пять раз избирался в Сенат нации Чероки (1879, 1881, 1883, 1899, 1903).

В 1891 году Клем Роджерс был избран президентом Черокской Ассоциации Лайфстока (Livestock). В 1894 году Клем Роджерс стал вице-президентом 1-го Национального банка в Клэрморе (Claremore), и занимал этот пост вплоть до своей смерти в 1911 году. В 1899 году избран президентом Клэрморского школьного совета.

Часть округа Кувискуви была в его честь наречена округом Роджерс (Rogers County).

Дети 
 Салли Клементина Роджерс (1863—1943)
 Мод Этель Роджерс (1869—1925)
 Мэй Роджерс (1873—1909)
 Уилл (Вильям Пенн) Роджерс (1879—1935)

Примечания

Библиография 
 Paula McSpadden Love. Clement Vann Rogers 1839—1911. // THE CHRONICLES OF OKLAHOMA, Vol. XLVIII (1970), pp. 389—399. 

Вожди чероки
Участники Гражданской войны в США (южане)